Éterpigny (Pas-de-Calais)
 Éterpigny (Somme)